Lápos (folyó) folyó Romániában, a Szamos mellékfolyója.
 Lápos-hegység hegység Romániában, az Északkeleti-Kárpátok belső vonulatának része.